Důl Oskar může být:
 Důl Oskar (Heřmanice) – zaniklý černouhelný důl v Heřmanicích
 Důl Oskar (Petřkovice) – zaniklý černouhelný důl v Petřkovicích